Okręty US Navy o nazwie USS "Sapphire", pochodzącej od szafiru:
Pierwszy "Sapphire" (SP-710) był jachtem, który wszedł do służby w Marynarce w 1917 i wrócił do swojego właściciela w 1918.
Drugi "Sapphire" (PYc-2) był jachtem, nabytym przez Marynarkę i przemianowanym w 1940. W służbie do 1946.
Sapphire